Rannap ist der Familienname von:

 Jaan Rannap (* 1931), estnischer Schriftsteller
 Rein Rannap (* 1953), estnischer Komponist und Musiker